Петровичев — русская фамилия. 

Известные носители:

 Петровичев, Владимир Алексеевич (род. 1953) — российский скульптор.
 Петровичев, Николай Александрович (1918—2002) — советский партийный и государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию.
 Петровичев, Пётр Иванович (1874—1947) — русский, советский художник-пейзажист.